Pine Islands ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pine Islands (Chatham County, Georgia)
 Pine Islands (Lanier County, Georgia)
 Pine Islands (Minnesota)

Siehe auch:
 Pine Island